Saint-Barthélemy – terytorium zależne Francji wchodzące do 22 lutego 2007 w skład Gwadelupy 
 Saint-Barthélemy (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Barthélemy (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Barthélemy (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Barthélemy (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Barthélemy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Barthélemy (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Barthélemy – miejscowość w Szwajcarii